Chapin kan som auktorsförkortning betyda:

 James Chapin
 Edward Albert Chapin
 James Paul Chapin

Robotskapade auktorsförkortningar